Иво Лола Рибар се може односити на:

 Иво Лола Рибар (1916—1943), револуционар, омладински руководилац, учесник Народноослободилачке борбе и Народни херој Југославије
 Иво Лола Рибар — предузеће из Београда, које је постојало од 1948. до 2001. године
 Иво Лола Рибар — телевизијски филм из 1973. године
 Иво Лола Рибар — академско-културно уметничко друштво из Београда